Le tournoi de tennis d'Inde est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute à Calcutta du 19 au .

Anastasia Myskina remporte le simple dames. En finale, elle bat Karolina Šprem, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Likhovtseva et Anastasia Myskina.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Inde
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Inde
2005 en Inde
Tennis en septembre 2005
Événement sportif à Calcutta